Харалампи (Рампо) Спиров Пешков е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Харалампи Пешков е роден през 1877 година в Прилеп, тогава в Османската империя. Произлиза от богато търговско семейство, като баща му Спиро Пешков е дългогодишен член на Прилепската българска община. Има двама по-големи братя Георги Пешков и Никола Пешков, които също са дейци на ВМОРО.

Харалампи Пешков се присъединява към ВМОРО скоро след създаването и през 1894 година. Съчетава търговската си дейност с революционното дело. Като терорист изпълнява през 1897 година смъртната присъда на шпионина Ташко Филипов. Обикаля по агитация из селата, пътува с поръчения на организацията до Солун, Скопие, Бояновци. През 1899 година задига пари за целите на ВМОРО от Георги Богданов, след което е арестуван и лежи за кратко в затвора. През 1901 година влиза в четата на Марко Лерински. През март 1902 година е арестуван от турската власт при Кадиноселската афера и осъден на 3 години строг тъмничен затвор в Битоля, където и умира през април 1902 година. После е погребан от родителите си в Прилеп.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Прилеп
Терористи на ВМОРО
Починали в Битоля